Lionheart kan syfta på:

 Lionheart (musikalbum) – ett musikalbum av Kate Bush från 1978
 Lionheart (datorspel) – ett datorspel från 1993
 Lionheart: Legacy of the Crusader – ett datorspel från 2003
 Lionheart (film) – en amerikansk film av Sheldon Lettich från 1990
 Lionheart Music Group – en svensk musikbolagsgrupp innefattande skivbolag, musikförlag och managementbolag
 Lionheart (musikgrupp) – ett brittiskt rockband 1980–1986
 Lionheart Crag – ett berg i Australien

Se även
 Rikard I Lejonhjärta – en engelsk kung under medeltiden
 Bröderna Lejonhjärta – en fantasy-/äventyrsroman av Astrid Lindgren som publicerades hösten 1973